Velika nagrada Monaka 1975 je bila peta dirka Svetovnega prvenstva Formule 1 v sezoni 1975. Odvijala se je 11. maja 1975.

Dirka 

|-
! 1
| 12
|  Niki Lauda
| Ferrari
| 75
| 2:01:21,3
| 1
| 9
|-
! 2
| 1
|  Emerson Fittipaldi
| McLaren-Ford
| 75
| + 2,78 s
| 9
| 6
|-
! 3
| 8
|  Carlos Pace
| Brabham-Ford
| 75
| + 17,81 s
| 8
| 4
|-
! 4
| 5
|  Ronnie Peterson
| Lotus-Ford
| 75
| + 38,45 s
| 4
| 3
|-
! 5
| 4
|  Patrick Depailler
| Tyrrell-Ford
| 75
| + 40,86 s
| 12
| 2
|-
! 6
| 2
|  Jochen Mass
| McLaren-Ford
| 75
| + 42,07 s
| 15
| 1
|-
! 7
| 3
|  Jody Scheckter
| Tyrrell-Ford
| 74
| +1 krog
| 7
|  
|-
! 8
| 6
|  Jacky Ickx
| Lotus-Ford
| 74
| +1 krog
| 14
|  
|-
! 9
| 7
|  Carlos Reutemann
| Brabham-Ford
| 73
| +2 kroga
| 10
|  
|-
! Ods
| 28
|  Mark Donohue
| Penske-Ford
| 66
| Trčenje
| 16
|  
|-
! Ods
| 24
|  James Hunt
| Hesketh-Ford
| 63
| Trčenje
| 11
|  
|-
! Ods
| 26
|  Alan Jones
| Hesketh-Ford
| 61
| Pnevmatika
| 18
|  
|-
! Ods
| 9
|  Vittorio Brambilla
| March-Ford
| 48
| Trčenje
| 5
|  
|-
! Ods
| 16
|  Tom Pryce
| Shadow-Ford
| 39
| Trčenje
| 2
|  
|-
! Ods
| 11
|  Clay Regazzoni
| Ferrari
| 36
| Trčenje
| 17
|  
|-
! Ods
| 18
|  John Watson
| Surtees-Ford
| 36
| Zavrten
| 6
|  
|-
! Ods
| 27
|  Mario Andretti
| Parnelli-Ford
| 9
| Puščanje olja
| 13
|  
|-
! Ods
| 17
|  Jean-Pierre Jarier
| Shadow-Ford
| 0
| Trčenje
| 3
|  
|-
! DNQ
| 21
|  Jacques Laffite
| Williams-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 20
|  Arturo Merzario
| Williams-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 23
|  Graham Hill
| Hill-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 14
|  Bob Evans
| BRM
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 31
|  Roelof Wunderink
| Ensign-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 25
|  Torsten Palm
| Hesketh-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 10
|  Lella Lombardi
| March-Ford
|  
| 
| 
|  
|-
! DNQ
| 30
|  Wilson Fittipaldi
| Fittipaldi-Ford
|  
|  
|  
|  
|}

Opombe 
Najhitrejši krog: Patrick Depailler 1'28.670

Formula 1 sezona 1975
1975